

Особи 
 Текумсе — вождь індіанського племені шауні та індіанського племінного союзу, відомого як Конфедедрація Текумсе.
 Вільям Текумсе Шерман — американський генерал, учасник Громадянської війни в США
 Вільям Текумсе Шерман Фітч III () (нар. 1963 року) — американський біолог

Топонім

Текамсе — місто, штат Мічиган
 Текамсе — місто, штат Небраска
 Текамсе — місто, штат Оклахома
 Текамсе — переписна місцевість, штат Індіана
 Гора Текумсе — гора у штаті Нью-Гемпшир

Кораблі 
 USS Tecumseh (1863) — монітор часів Громадянської війни в США
 USS Tecumseh (SSBN-628) — підводний човен типу «Джеймс Медісон». На службі протягом 1964—1993 років.

Інше 
 Текумзе — художній фільм-вестерн, знятий в 1972 році на кіностудії ДЕФА режисером Гансом Кратертом.
 Tecumseh Products — фірма-виробник компресорів для систем кондиціонування повітря та рефрижераторів ..

Примітки